Каменный Бор — топоним.

 Каменный Бор — урочище в Петрозаводске, северо-восточный склон горы Кукковка, территория района Каменный Бор. 
 Карьер «Каменный бор», или Ключевской карьер — антропогенный водоём в Петрозаводске на месте заброшенного карьера.
 Каменный Бор — месторождение песчаника в Петрозаводске.
 Каменный Бор — заброшенная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Петрозаводске.
 Каменный Бор — деревня в Сегежском районе Республики Карелия.